Sam je lahko:

Osebno ime 

 Sam - okrajšana oblika imena Samuel

Literatura 

 Svetopisemska knjiga:
 Prva Samuelova knjiga (1 Sam)
 Druga Samuelova knjiga (2 Sam)
 Sam - avtobiografska knjiga Toma Česna

SAM 

 Izstrelek zemlja-zrak ()
 Scheduled Ancient Monument, zaščiteno arheološko najdišče ali zgodovinska zgradba v Veliki Britaniji